En Pologne, Stoczki peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Stoczki, village du powiat d'Opoczno,
 Stoczki, village du powiat de Pajęczno,
 Stoczki, village du powiat de Sieradz.

dans la voïvodie de Mazovie
 Stoczki, village.

dans  la voïvodie de Podlachie
 Stoczki, village.